Le terme compensation est utilisé dans plus d'un domaine d'activité.

Droit

Droit de la responsabilité civile 
En droit de la responsabilité civile et en langage courant, la compensation est un synonyme de dédommagement. Les règles de responsabilité civile ont deux fonctions : une fonction compensatoire et une fonction préventive et punitive.

Droit des obligations 

La compensation est la situation dans laquelle les parties d'une obligation sont débitrices l'une envers l'autre. La compensation s'opère entre les dettes des deux parties, et éteint ces dettes à concurrence de leur montant respectif.
 
En droit des obligations français, le processus de compensation est désormais régi par les articles 1347 et suivants du code civil.

En droit des obligations québécois, la compensation est régie par les articles 1672 à 1682 du Code civil du Québec.

Finance 

La compensation est un mécanisme permettant à des banques et des institutions financières, membres d'une réunion (la chambre de compensation) de régler les montants dus et de recevoir les actifs correspondant aux opérations faites en leur nom propre ou pour leurs clients. De  fait une transaction, matérialisée par l'achat d'une part, la vente d'autre part, a toujours un débiteur et un créancier.

Autres 
 Compensation industrielle
 Compensation écologique
 Compensation carbone
 Compensation optique
 Compensation, notion dans jeu d'échecs
 Compensation et décompensation, en médecine d'urgence et également en médecine psychiatrique.

Références 

Droit civil
Chambre de compensation